Купата на носителите на купи 1970/71 е 11-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 34 клуба от 33 страни, сред тях настоящият носител на трофея Манчестър Сити, 28 актуални носители на национални купи и 5 загубили финалиста (ЦСКА София, Нант, Олимпия Любляна, ПСВ Айндховен и Хонвед).

Финалът се играе на 19 май 1971 г. на стадион Караискакис в Пирея.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят на 23 и 26 август, а реваншите са на 2 септември 1970 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 16 септември, а реваншите са на 22 и 23 септември 1970 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 21 октомври, а реваншите са на 4 ноември 1970 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 10 март, а реваншите са на 24 март 1971 г.

Трета среща 
Срещата се състои на 31 март 1971 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 14 април, а реваншите са на 28 април 1971 г.

Финал

Преиграване

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1970/71
 Купа на панаирните градове 1970/71

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1970/71 

Купа на носителите на купи